Miejscowości w USA:
 Deerfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Deerfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Deerfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Deerfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Deerfield – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Deerfield – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Deerfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Deerfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Deerfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Deerfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Deerfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Deerfield – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta

Gminy w USA:
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Deerfield (ang. Deerfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Deerfield (ang. Deerfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Deerfield (ang. Deerfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Deerfield (ang. Deerfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Deerfield (ang. Deerfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Deerfield (ang. Deerfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara